Die Rafa Nadal Open 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 29. August bis 4. September 2022 in Manacor auf Mallorca stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 29. und 30. August 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)

ATP Challenger Tour 2022
Tennisturnier in Manacor